Huff ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Huff (* 1973), US-amerikanischer Fotograf
 Brad Huff (* 1979), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Dann Huff (* 1960), US-amerikanischer Gitarrist
 Dietrich Huff (* im 20. Jahrhundert), deutscher Bauforscher und Vorderasiatischer Archäologe
 George Franklin Huff (1842–1912), US-amerikanischer Politiker
 Henry Huff (1950–1993), US-amerikanischer Multiinstrumentalist
 Jay Huff (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Joseph Huff († 1671), katholischer Priester, Benediktiner und Abt des Klosters Murrhard
 Josh Huff (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Leon Huff (* 1942), US-amerikanischer Pianist
 Leslie-Anne Huff (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin philippinischer Herkunft
 Markus Huff (* 1976), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Martin Huff (* 1959), deutscher Rechtsanwalt und Publizist 
 Neal Huff, US-amerikanischer Schauspieler
 Robert Huff (* 1979), britischer Rennfahrer
 Sam Huff (1934–2021), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tanya Huff (* 1957), kanadische Autorin
 Thomas Elmer Huff (1938–1990), US-amerikanischer Lehrer und Schriftsteller

Huff ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Huff (Arkansas)
 Huff (Colorado)
 Huff (Kentucky)
 Huff (North Dakota)
 Huff Junction, West Virginia

Siehe auch:

 Huff – Reif für die Couch, US-amerikanische Fernsehserie
 Huff-Duff, Funkpeilgerät
 Huff Creek